Kilómetro Treinta y Tres kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Curva, Cazones de Herrera, 
 Kilómetro Treinta y Tres, Veracruz, Álamo Temapache, 
 Kilómetro Treinta y Tres, Guerrero, Acapulco de Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar